Vierer oder 4er steht für:

 die Schulnote 4
 den Vierer (Rudern) aus dem Rudersport mit Doppelvierer, Vierer mit Steuermann und Vierer ohne Steuermann
 den Vierer-Kajak, eine Bootsklasse im Kanusport
 den Vierer-Canadier, eine Bootsklasse im Kanusport
 eine Rad-Mannschaft, siehe Gold-Vierer.
 ein historisches Amt in Deutschland, siehe Viertelsmeister
 ein aus vier Adern bestehendes Verseilelement eines Fernmeldekabels, siehe Viererverseilung
 BMW 4er
 die ehemalige Lokalbahn Innsbruck–Hall in Tirol

Siehe auch: